Amapol fino puede referirse a:

 el nombre común de la planta Papaver rhoeas; o
 el nombre común de la planta Papaver hybridum.